ТЧФ — многозначная аббревиатура:
 ТЧФ — станок для заточки затылованных фрез
 ТЧФ — Тушинская чулочная фабрика

См. также 
  — аббревиатура латиницей